

Architettura 
 Palazzo Mistretta-Galati – edificio civile di Alcamo, provincia di Trapani

Astronomia 
 Cratere Mistretta – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Mistretta – comune della città metropolitana di Messina in Sicilia

Persone 
 Antonino Mistretta – medico e accademico italiano
 Enrico Mistretta – editore, diplomatico e docente italiano
 Pasquale Mistretta – ingegnere italiano, a lungo rettore dell'Università degli Studi di Cagliari
 Roberto Mistretta – scrittore italiano
 Sal Mistretta – attore statunitense